Николай Николаевич Руднев:
 Руднев, Николай Николаевич (1895—1944) — советский шахматист, музыкант.
 Руднев, Николай Николаевич (в монашестве Платон; 1885—1936) — епископ Богородский, викарий Московской епархии.
 Руднев, Николай Николаевич (в монашестве Петр; 1891—1937) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Самарский.
 Руднев, Николай Николаевич (1910—1989) — советский машиностроитель, Герой Социалистического Труда (1971).